Здесь представлен список городов Сент-Люсии.

Сент-Люсия насчитывает 11 приходов и 150 населённых пунктов.

Города

Примечания 

Списки городов по странам
Списки:География Сент-Люсии
Города Сент-Люсии